Friedrich Boie, 1789-1870, een Duitse entomoloog, herpetoloog, ornitholoog en jurist
Heinrich Boie, 1794-1827, een Duits zoöloog in dienst van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden